Caterina Ivanovna Romanova (1692-1733) – figlia dello zar Ivan V di Russia
 Caterina Alekseevna Romanova (1658-1718) – figlia dello zar Alessio I di Russia
 Ekaterina Pavlovna Romanova (1788-1819) – figlia dello zar Paolo I di Russia

Pagine correlate
Caterina di Russia